Stawtschany (ukrainisch ; russisch Ставчаны) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Nowa Uschyzja, siehe Stawtschany (Nowa Uschyzja)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Stawtschany (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Dnister, siehe Stawtschany (Dnister)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, siehe Stawtschany (Tscherniwzi)